Daniel Farrar  (8 de noviembre de 1985; Los Ángeles, California) es un entrenador estadounidense radicado en Paraguay.

Davie United Soccer Club 
En la Ciudad David Florida, fue Entrenador de Davie United Soccer Club Sub 19 – Vice Campeón entre 20 equipos.

FC Barcelona 
Entrenador Oficial del FC Barcelona Escola en Fortlauderdale USA -- 4 categorías (Competitivo)  2 Categorías  (Tecnificación)

Club Olimpia 
Creador y Coordinador de la Escuela de Fútbol de Elite, Coordinando y Dirigiendo a los demás entrenadores y Jugadores. Campeón Torneo de Invierno en el Primer semestre de vida:   Logrando en menos de 2 anos ser una de las mejores Escuelas de Fútbol de Todo el Paraguay consiguiendo innumerables Campeonatos en todas las categorías.

Sportivo Luqueño 
Iniciando el Torneo Apertura 2016 como Entrenador Principal de la Categoría Reserva del Club Sportivo Luqueño y como 2.º ayudante Técnico en Primera División del DT Héctor Marecos. En la Reserva terminando la primera rueda como puntero e invicto, el campeonato se culminó en . Lugar donde salió Campeón el club Cerro Porteño.
A inicios de 2023 asumio el cargo de coordinador general de las inferiores del club, controlando desde la escuela de futbol, las inferiores y la reserva

Club River Plate 
El 8 de agosto de 2016 fue contratado para dirigir al Club River Plate de Paraguay, lo que lo convirtió en el entrenador más joven en la historia de la Asociación Paraguaya de Fútbol,  Asumió el desafío de lograr la hazaña de conservar la permanencia, algo que era prácticamente imposible ya que el equipo no había logrado ninguna victoria. Bajo la conducción de Farrar no solo se lograron victorias contundentes como por ejemplo 0-3 de visitante frente a Deportivo Capiatá, de visitante 2-6 frente a Sol de América y ganando por primera vez de local frente al último Campeón Libertad por 2-0, Si no por la propuesta futbolística de Farrar: buen juego, un fútbol ofensivo siempre buscando el arco rival, enfrentando de igual a igual a cualquier equipo y ganándose el cariño de la gente, prensa local, poniéndole apodos como "Guardiolita Farrar", "Pep".

Sol de América 
En noviembre de 2016, Farrar fue anunciado como nuevo Director Técnico del Club Sol de América de Paraguay, en reemplazo del Argentino Javier Sanguinetti, a la edad de 30 años, siendo su 2.º club en Primera División del Fútbol Paraguayo. Llamó la atención de la Comisión Directiva del club Sol de América por la buena imagen y actuación de su equipo en su anterior Club, ya que el club pasaba por un momento difícil tras ocho fechas sin conocer la victoria, Farrar logra ganarle a rivales como el Club Olimpia por 2-1 y logrando la Clasificación a la Copa Sudamericana 2017.

Sportivo Trinidense 
En 2017, Farrar llega al del Club Sportivo Trinidense de Paraguay, asume la conducción técnica de Trinidense tras la renuncia de Juan Daniel Cáceres, formado en la escuela norteamericana, asume su tercer equipo de Primera División con apenas 31 años, siendo uno de los entrenadores más jóvenes de nuestro medio. En esta nueva apuesta, lo acompañarán el argentino Marcelo Philipp como ayudante de campo; Francisco Fernández como preparador físico y José Trigo, profesional en análisis de vídeos.

Club Deportivo Liberación 
En 2017, El técnico Daniel Farrar asume la conducción técnica del Deportivo Liberación, tras la salida de Cristóbal Cubilla. Farrar se aleja de la capital para poner rumbo a Liberación, Departamento de San Pedro, donde dirigirá al club granate de la ciudad. Farrar encara la titánica tarea de levantar a un equipo que marchar antepenúltimo en la clasificación y a pasos de caer en zona de descenso directo, muy complicado con el promedio. Luego de una excelente campaña dejó al Deportivo Liberación en 5.º lugar salvando al equipo del descenso con 43 puntos.

Club River Plate 
Daniel Farrar confirmó su retorno a la entidad de River Plate para el año 2018 en la División Intermedia y el joven entrenador ya había dirigido al plantel el año anterior. Con la misión de devolver al "Kelito" a la primera división, Farrar empezó con antelación los trabajos. Consagrándose Campeón de la Copa de Verano “Centenario del club Resistencia” 2018 y de la mano de Farrar River Plate, luego de una competitiva temporada por fin, pudo cristalizar su regreso a la Primera División, en un torneo que lo tuvo como principal protagonista de principio a fin. River logró 16 victorias, 7 empates y 7 derrotas, cerró una campaña en donde fue el equipo que más partidos ganó. Llegó a disputar con relativo éxito la Copa Paraguay siendo el único equipo de menor categoría en ganar a otro de una superior, luego de la contundente victoria por 4 a 0 contra El Independiente de Campo Grande de Primera división.
En el año 2019, dirigió al equipo principal en la primera división del fútbol paraguayo. Logrando así 41 puntos, posibilitando la permanencia en primera división y a puertas de una copa internacional.

Clubes

Como entrenador

Palmarés

Referencias

Enlaces externos 
 http://www.tigosports.com.py/copa-paraguay/satisfaccion-plena
 http://www.tigosports.com.py/futbol/copa-paraguay-river-dio-el-primer-gran-golpe-elimino-a-independiente
 http://www.tigosports.com.py/copa-paraguay/conferencia-de-daniel-farrar
 http://www.tigosports.com.py/intermedia/farrar-analizo-la-campanha-de-river-plate
 http://www.abc.com.py/deportes/futbol/hablo-guardiolita-farrar-1522341.html
 http://www.ultimahora.com/daniel-farrar-es-el-elegido-reemplazar-sanguinetti-n1036067.html
 Ficha de Daniel Farrar en Soccerway

Entrenadores del Club Olimpia
Entrenadores del Club Sportivo Luqueño
Entrenadores del Club Real Santa Cruz